Ketel ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Ketel (Propst)  (1450–1520), Klosterpropst des Klosters Uetersen und Domherr zu Schleswig und Lübeck
 Cornelis Ketel (1548–1616), holländischer Maler und Bildhauer